Посёлок Михайловского лесничества — населённый пункт в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Михайлово-Ярцевское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживала одна женщина. По данным на 2005 год в посёлке проживало 5 человек.

География 
Посёлок Михайловского лесничества расположен примерно в 24 км к западу от центра города Подольска. Ближайшие населённые пункты — село Михайловское, деревня Новомихайловское и посёлок Шишкин Лес. Рядом протекает река Пахра. В километре к северо-востоку от посёлка проходит Московское малое кольцо.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа